Hammam Darreh kan syfta på följande platser:

Iran 

 Ḩammām Darreh (ort), Kermanshah, 
 Ḩammām Darreh (dal), Zanjan, 

Robotskapade Iranförgreningar